Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sébastien Leblanc e Jocelyn Robichaud che hanno battuto in finale David Caldwell e Adam Peterson 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Wayne Black /  Brian MacPhie (semifinali)
 Marcos Ondruska /  Laurence Tieleman (quarti di finale)

 Alejandro Hernández /  Maurice Ruah (primo turno)
 Sébastien Leblanc /  Jocelyn Robichaud (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1997